Владимир Каплан:
 Каплан, Владимир Михайлович (1925—2000) — советский шашист.
 Каплан, Владимир Натанович (1890—1937) — деятель партии социалистов-революционеров.